Una parte di me () — восьмой студийный альбом итальянского певца и автора песен Нека, выпущенный 13 мая 2005 года. Для испанского музыкального рынка было выпущено испаноязычное издание альбома под названием Una parte de mí.

Список композиций

Una parte di me

Una parte de mí

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Нека
Альбомы Италии
Альбомы на испанском языке